Ankeny ist der Name folgender Personen:

 Levi Ankeny (1844–1921), Senator der Vereinigten Staaten
 Nesmith Ankeny (1927–1993), US-amerikanischer Mathematiker, spezialisiert auf die Zahlentheorie

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ankeny (Iowa), im Polk County
 Ankeny (Pennsylvania), im Somerset County
 Ankeny (Washington), im Adams County
 Ankenytown, im Knox County, Ohio

Sonstiges:
 Ankeny National Wildlife Refuge, Park in Oregon
 Ankeny Regional Airport, Airport im Polk County, Iowa